La línea 18 de d·bus conecta el centro de San Sebastián con la zona oeste del barrio de Aiete y el Seminario.

Paradas

Hacia Avanco
Plaza Gipuzkoa II 16 19
Zubieta 14 16
La Perla 05 16 <span style="color:white; background:#F5A7CA; font-size:95%; padding:2px">25 33 40 45
Mikeleteak 4
Portuene 2
Gantxegi
Portuene 20 I
Portuene 49
Dr. Marañon
Muntomar
Pinu Bidea
Gurutze Heriz 153
Itxas Aurre
Seminario Heriz 82
Aizkorri
Avanco

Hacia Plaza Gipuzkoa II
Avanco
Seminario
Itxas Aurre Heriz 112
Gurutze Heriz 128
Begi Urdinak 36
Donosti Zahar 36
Portuene 20 II
Portuene 21
Palacio
Mikeleteak 1
San Martín 57 05 16 <span style="color:white; background:#F5A7CA; font-size:95%; padding:2px">25 33 40 45
Buen Pastor 05 16 19 <span style="color:white; background:#F5A7CA; font-size:95%; padding:2px">25 40 45
Okendo 5 05 16 <span style="color:white; background:#F5A7CA; font-size:95%; padding:2px">25
Plaza Gipuzkoa II 16 19

Referencias

Autobuses urbanos de San Sebastián